Marcellianus ist der Name folgender Personen:

 Marcellianus dux, spätantiker Oberbefehlshaber der Provinzarmee von Valeria
 hl. Marcellianus, starb als Märtyrer im Jahre 286 in Rom
 hl. Marcellianus, Martertod in Frankreich, Gedenktag 29. Juni
 hl. Marcellianus, Märtyrertod mit Secundianus und Verianus in der Toskana
 Marcellianus von Aquileia, von 485–500 Erzbischof von Aquileia

Siehe auch:

 Marcellinus
 Marcellus